Бердичи — название населённых пунктов.
 Бердичи — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии.
 Бердичи (Бердычи) — село на Украине.